Football Club Rožnov pod Radhoštěm je moravský fotbalový klub z města Rožnov pod Radhoštěm, který byl založen v roce 1921 pod názvem SK Radhošť. Od sezóny 2005/06 hrál Přebor Zlínského kraje, odkud v sezoně 2017/18 sestoupil do I. A třídy Zlínského kraje (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Rožnov pod Radhoštěm.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – SK Radhošť (Sportovní klub Radhošť)
 1929 – SK Rožnov pod Radhoštěm (Sportovní klub Rožnov pod Radhoštěm)
 1949 – JTO Sokol Rožnov pod Radhoštěm (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Rožnov pod Radhoštěm)
 1953 – DSO Spartak Rožnov pod Radhoštěm (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Rožnov pod Radhoštěm)
 1957 – TJ Spartak Rožnov pod Radhoštěm (Tělovýchovná jednota Spartak Rožnov pod Radhoštěm)
 1963 – TJ Rožnov pod Radhoštěm (Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm)
 1965 – TJ Tesla Rožnov pod Radhoštěm (Tělovýchovná jednota Tesla Rožnov pod Radhoštěm)
 1968 – TJ Rožnov pod Radhoštěm (Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm)
 1999 – 1. VFC Rožnov pod Radhoštěm (1. Valašský Football Club Rožnov pod Radhoštěm)
 2013 – FC Rožnov pod Radhoštěm (Football Club Rožnov pod Radhoštěm)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámka:
 Od sezony 2014/15 se ve Zlínském kraji hraje tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97) – Libri 1997

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby ve Zlínském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Sportovní kluby v Rožnově pod Radhoštěm